Середин — русская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Середин, Александр Иванович (род. 1966) — советский и российский футболист.
 Середин, Владимир Алексеевич (1917—1945) — Герой Советского Союза.
 Середин, Евгений Алексеевич (1958—2006) — советский пловец.
 Середин, Константин Хрисанфович (1874—после 1918) — генерал-майор, генеральный хорунжий Украинской державы.
 Середин, Иннокентий Михайлович (1898—1981) — генерал-майор.
 Середин, Фёдор Яковлевич (1918—1943) — Герой Советского Союза.

 Середина, Антонина Александровна (1929—2016) — советская спортсменка (гребля на байдарках).
 Середина, Кристина Сергеевна (род. 1994) — российская регбистка.

Двойные фамилии 
 Середин-Сабатин, Афанасий Иванович (1860—1921) — русский архитектор, работавший в Корее.

Топоним 
 Середин — хутор в Кагальницком районе Ростовской области.